Csehország
Radim, település a Jičíni járásban
Radim, település a Kolíni járásban